Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2011/2012 проходил с 14 сентября 2011 года и закончился 3 мая 2012 года.

По итогам прошлого сезона во 2-й дивизион вылетели «Аль-Адалх», «Аль-Рабиа» и «Аль-Наджма», занявшие 14-е,15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Нахда», «Аль-Батен» и «Аль-Сукоор».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии
 Сайт о саудовском футболе

2011/2012
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2011 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012